William Kirkpatrick ist der Name folgender Personen:

* William Kirkpatrick (Politiker, um 1705) (um 1705–1778), schottischer Politiker
 William Kirkpatrick (Politiker, 1769) (1769–1832), US-amerikanischer Politiker (New York)
 William Kirkpatrick (Politiker, 1878) (1878–1953), englischer Politiker (Conservative Party)
 William Huntington Kirkpatrick (1885–1970), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)
 William J. Kirkpatrick (1838–1921), US-amerikanischer Musiker
 William Sebring Kirkpatrick (1844–1932), US-amerikanischer Politiker (Pennsylvania)